Henrik Andren (1968. július 21.–) svéd nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: testnevelő tanár.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatára lett az I. Liga játékvezetője. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza. A Premier League asszisztenseként 251 mérkőzésen segítette a játékvezetők szolgálatát.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Svéd labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009-ben búcsúzott.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada rendeztt a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Martin Hansson partbírójaként tartott igényt szakmai felkészültségére. 

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB Martin Hansson tartalék partbírójaként (negyedik játékvezetői feladatokat teljesített) alkalmazta.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vesznek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kell megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

Európa-bajnokság 
Ausztria és Svájc közösen rendezte a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntő tornáját, ahol az UEFA JB Peter Fröjdfeldt partbírójaként foglalkoztatta.

Európa-bajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Dél-Afrika rendezte a 2009-es konföderációs kupa tornát, ahol a világbajnokság főpróbáján kapott lehetőséget szakmai felkészültségének bizonyítására.

Magyar vonatkozás 
Martin Ingvarsson játékvezető segítőjeként az első nemzetközi mérkőzése.

Források 

Svéd labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek